Henricus ist 

 die lateinische Form des Namens Heinrich.

Henricus ist der Name folgender Personen:
 Henricus de Culmine (auch: Hinrich von Siggen; * ca. 1240, † ca. 1351), Gründer der Kieler Gelehrtenschule
 Henricus de Etwat de Primislawia (tschechisch Jindřich z Etwatu neboli z Prenzlau), der erste historisch nachgewiesene Rektor der Karls-Universität Prag
 Heinrich von Gorkum (* um 1378, † 1431; auch Henricus de Gorrichem), niederländischer Thomist und Theologieprofessor
 Henricus Haltenhoff (1888–1956), Bürgermeister in Frankfurt (Oder), Cottbus und Hannover
 Henricus Hondius (Henricus Hondius II., auch Hendrik Hondius der Jüngere; 1597–1651), niederländischer Kupferstecher, Kartograph und Verleger
 Han van Meegeren (Henricus Antonius van Meegeren; 1889–1947), niederländischer Maler, Restaurator, Kunsthändler und Kunstfälscher
 Henricus Pontanus (1652–1714), deutscher reformierter Theologe
 Henricus Regius (auch Hendrik de Roy oder Henry de Roy; 1598–1679), niederländischer Philosoph und Mediziner
 Henricus de Segusio (Heinrich von Susa, genannt Hostiensis; † 1271), Kanonist und Kardinal der Katholischen Kirche
 Henricus Stephanus (eigentlich: Henry Estienne; * um 1460, † 1520), Buchdrucker in Paris
 Henricus de Suderlande († 14. Jahrhundert), Priester und Offizial
 Henricus Ubbius (auch Ubbinus, eigentlich Hinrich Ubben; * um 1495, † 1541), Jurist, ostfriesischer Kanzler und Chronist
 Henricus Theodorus Johannes van Vlijmen (1870–1954), von 1916 bis 1945 alt-katholischer Bischof von Haarlem

Henricus ist der Name folgender Orte:
 Citie of Henricus, Ort nahe Jamestown Settlement, Virginia, USA, gegründet 1611 von Sir Thomas Dale

Siehe auch:
 Heinricus